Mirobriga (griechisch ) ist der Name mehrerer antiker Städte:

 Miróbriga in Lusitanien
 Stadt in Hispania Baetica, heute Ciudad Rodrigo in der Provinz Salamanca in Spanien
 Stadt in Hispania Tarraconensis, heute Capilla (Badajoz) in Extremadura in Spanien